
Detta är en lista över släkten i familjen ärtväxter alfabetiskt ordnad efter de vetenskapliga namnen.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

Se även
Lista över auktorsförkortningar inom växttaxonomin

Auktorkällor
IPNI - International Plant Names Index
ITIS - Integrated Taxonomic Information System
NRM - Naturhistoriska riksmuseets checklista
SKUD - Svensk kulturväxtdatabas

Externa länkar
IPNI
ITIS
Naturhistoriska riksmuseets checklista
Svensk kulturväxtdatabas

Ärtväxter
Ärtväxter